Jupiter ima več pomenov:
 Jupiter, največji planet osončja
 Jupiter (mitologija), vrhovno božanstvo v rimski mitologiji
 Jupiter, Florida - mesto v Združenih državah Amerike
 Jupiter-C, preskusna nosilna raketa ameriškega vesoljskega programa
 HMS Jupiter, ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice
 naziv Mozartove simfonije št. 41